Rivière aux Saumons (frz. für „Lachs-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in Québec, Kanada:

 Rivière aux Saumons (Île d’Anticosti), Fluss auf der Île d’Anticosti
 Rivière aux Saumons (Rivière Ashuapmushuan), Nebenfluss des Rivière Ashuapmushuan in Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Rivière aux Saumons (Rivière Massawippi), Nebenfluss des Rivière Massawippi in Estrie
 Nebenfluss des Sankt-Lorenz-Stroms in den USA und in Kanada, siehe Salmon River (Sankt-Lorenz-Strom)

Rivière-aux-Saumons steht für:

 Riviére-aux-Saumons, Ort auf der Île d'Anticosti

Siehe auch:

 Rivière au Saumon
 Salmon River